Franciaország
Ormes, település Aube megyében
Ormes, település Eure megyében
Ormes, település Loiret megyében
Ormes, település Marne megyében
Ormes, település Saône-et-Loire megyében